Fiumefreddesi – abitanti di Fiumefreddo Bruzio
Fiumefreddesi – abitanti di Fiumefreddo di Sicilia